Der Brandenburg-Tag ist der Landesfesttag von Brandenburg, welcher seit 1995 im Bundesland Brandenburg gefeiert wird. Das Volksfest findet seit 2004 zweijährlich in einer der Städte Brandenburgs statt.

Bis 2004 wurde der Tag im jährlichen Rhythmus begangen und fand 1997 unplanmäßig nicht statt. Als Abschlussveranstaltung findet an jedem Brandenburg-Tag ein Feuerwerk statt.

Positionskarte

Weblinks 
 Liste der Festtage mit Besucherzahlen

Einzelnachweise 

Volksfest in Brandenburg
Erstveranstaltung 1995